Johan Jansson (Janson) kan syfta på:

Johan Jansson i Saxån (1833–1906), svensk bruksägare och riksdagsman
Johan Janson i Hennickehammar (1837–1898), svensk bruksägare och riksdagsman
Johan Jansson (1892–1943), svensk simhoppare och olympisk medaljör
Johan Jansson Beck-Friis (född 1959), svensk veterinär

Se även 
Johan Jeansson (1831–1896), svensk grosshandlare och riksdagsman
Johan Janssen (1872–1960), svensk borgmästare